Oorlog in Zuid-Ossetië (1991-1992)
 Russisch-Georgische Oorlog (2008)